25. Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2019 odbyły się 18 stycznia 2019 roku w austriackim Igls. Zawody były jednocześnie wliczane do Pucharu Świata. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i dwa kobiet.

W rywalizacji mężczyzn, 10. tytuł mistrza Europy z rzędu zdobył Łotysz Martins Dukurs. Z kolei w zawodach kobiet zwyciężyła reprezentantka gospodarzy, Janine Flock.

Początkowo zawody miały zostać rozegrane 11 stycznia w niemieckim Königssee, jednak z powodu intensywnych opadów śniegu zostały przełożone.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w skeletonie
2019 w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku
2019 w skeletonie